Welsh Open 2012 − piąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2011/2012. Odbył się w dniach 13 – 19 lutego 2012 roku w Newport Centre w Newport.

Obrońcą tytułu był Szkot John Higgins.

W Polsce turniej transmitowany był przez stację komercyjną Eurosport.

Nagrody finansowe 
Zwycięzca: 30 000 £
Finalista: 15 000 £
Półfinalista: 7500 £
Ćwierćfinalista: 5600 £
ostatnia 16: 4000 £
ostatnia 32: 2500 £
ostatnia 48: 1600 £
ostatnia 64: 1250 £

Najwyższy break: 1000 £
Łączna pula nagród: 201 500 £

Zawodnicy

Zawodnicy rozstawieni

Zawodnicy nierozstawieni 
Poniżsi zawodnicy uzyskali awans do turnieju Welsh Open poprzez udział w kwalifikacjach (w nawiasie numer zajmowany na aktualnej, kroczącej liście rankingowej):

Wydarzenia  związane z turniejem 
Ta sekcja będzie uzupełniana w trakcie turnieju.

Przebieg turnieju 
Ta sekcja będzie uzupełniana w trakcie turnieju.

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju zasadniczego 
Ta sekcja będzie uzupełniana w trakcie turnieju.
 145, 124, 110, 103 Mark Selby
 141 Matthew Stevens
 139, 125, 102, 101 Ronnie O’Sullivan
 135 Neil Robertson
 133 Mark Williams
 131, 111, 101 Stephen Maguire
 130, 124 Ding Junhui
 129 Stephen Lee
 126 Shaun Murphy
 123 Barry Hawkins
 121, 117 Steve Davis
 121 Mark Allen
 109, 104, 100 Judd Trump

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne zostały rozegrane w dniach 8-11 lutego 2012 roku w World Snooker Academy w Sheffield (Anglia). Wyłoniły one 16 zawodników, którzy w pierwszej rundzie turnieju zmierzą się z najlepszą 16 światowego rankingu snookerowego.

Drabinka kwalifikacji 

 Mecze oznaczone gwiazdką zostaną rozegrane w Newport.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 
 142, 113, 111 Andy Hicks
 141, 136, 116, 100 Sam Baird
 138 Stuart Carrington
 137 Paul Davison
 135 Kurt Maflin
 134, 112 David Morris
 134 Tom Ford
 128 Yu Delu
 126 Adam Duffy
 123, 120, 104 Xiao Guodong
 122, 101 Barry Hawkins
 113 Gerard Greene
 113 Steve Davis
 112, 109 David Gilbert
 112 Liu Chuang
 111 Mike Dunn
 108, 106 Ian McCulloch
 106 Tony Drago
 102 Marco Fu

Linki zewnętrzne 
 Welsh Open 2012 w serwisie snookerworld.pl

2012 w sporcie
Welsh Open
2012 w Walii